Austria ist
 Austria, die latinisierte Bezeichnung für Österreich – siehe dort auch zu Namenszusätzen und Gütezeichen
 Nationalallegorie Austria, Verkörperung Österreichs
 Austria (Schriftart), die ehemals in Österreich für Verkehrsschilder verwendete Normschrift
 Austria (Zeitschrift), 1849–1900 unter abweichenden Titeln wie Archiv für Gesetzgebung und Statistik auf den Gebieten der Gewerbe, des Handels und der Schiffahrt im Verlag der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien herausgegebene Wochenschrift
 A.V. Austria Graz, eine Studentenvereinigung in Graz, Österreich
 (136) Austria, Asteroid des Hauptgürtels, siehe (136) Austria
 Austria 3, eine ehemalige Pop-Rock-Band und Supergroup
 Austria-Forum, Informationsportal vorwiegend mit Österreichbezug
 Austriazismus, österreichischer Ausdruck
 eine Ordensprovinz des Franziskanerordens, siehe Franziskanerprovinz Austria

Austria ist der Familienname folgender Person:
 Evelyn Austria-Garcia, philippinische Diplomatin
 Maria Austria (1915–1975), niederländische Fotografin
 Steve Austria (* 1958), US-amerikanischer Politiker

Unternehmen:
 Austria 9, ehemaliger österreichischer privater Fernsehsender
 eine ehemalige österreichische Versicherung, dann Austria-Collegialität, heute UNIQA Versicherungen AG
 Austria Metall, österreichischer Aluminiumkonzern
 Austria Tabak, österreichischer Tabakwarenhersteller bzw. -vertreiber
 Austria Presse Agentur, österreichische Nachrichten- und Presseagentur

Sportvereine:
 FK Austria Wien, österreichischer Fußballverein
 SV Austria Salzburg, österreichischer Fußballverein
 SK Austria Klagenfurt, österreichischer Fußballverein
 SC Austria Lustenau, österreichischer Fußballverein
 ESV Austria Graz, ehemaliger österreichischer Fußballverein
 ESV Austria Innsbruck, ehemaliger österreichischer Fußballverein

Fahrzeuge:
 KFNB – Austria, österreichische Lokomotive 1837, siehe KFNB – Austria und Moravia
 KFNB – Austria II, österreichische Lokomotive 1849, siehe KFNB – Austria II bis Salamander
 ÖNWB – Austria, österreichische Lokomotive 1857, siehe Dampflokomotivreihe ÖNWB IIa
 ÖNWB – Austria II, österreichische Lokomotive 1883, siehe Dampflokomotivreihe KkStB 15
 Austria (Schiff, 1857), ein 1858 gesunkenes Dampfschiff
 Austria (Schiff, 1884), ein Schiff der österreichischen Dampferflotte auf dem Bodensee 
 Austria (Schiff, 1893), ein Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Austria (Schiff, 1939), ein Bodenseeschiff
 Austria (Segelflugzeug)

Siehe auch: